Georges Thierry d'Argenlieu (1889-1964), amiral et prêtre français.
 Olivier Thierry d'Argenlieu (1887-1940), général de brigade de l'armée française.
 Philippe Thierry d'Argenlieu (1892-1977), homme politique français.